Stublla steht für:

 Stublla (Kosovo), ein Ort in der Gemeinde Gjakova, Kosovo

Stublla ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen

 Meliza Haradinaj-Stublla (* 1984), kosovarische Politikerin (AAK), Außenministerin